Присеака има више значења:

 Присеака (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Присеака (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Присеака (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Присеака (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Присеака (Олт), општина у округу Олт у Румунији